Massa fracionada é a fração de uma substância () de massa  em relação à massa total de uma mistura  (do qual a primeira substância faz parte) é:

com a soma das somas fracionadas igualando 1:

É uma maneira de expressar concentração em quando o valor do volume não é conhecido.

Unidades de medida

ro:Fracţie masică